|}

Die Bahnstrecke Hällnäs–Storuman ist eine normalspurige Eisenbahnstrecke in Nordschweden. Sie ist die längste der Querbahnen zwischen der Stambanan genom övre Norrland und der Inlandsbahn.

Geschichte 
Die Strecke wurde in Etappen in Betrieb genommen. So begann der Güterverkehr zwischen Hällnäs und Åmsele im Jahre 1922. Der reguläre Personen- und Güterverkehr auf dem Abschnitt Hällnäs–Lycksele wurde 1924 aufgenommen. Erst im Dezember 1930 wurde der Streckenteil zwischen Lycksele und Storuman eröffnet.

Bereits 1992 wurde auf dem zuletzt gebauten Abschnitt der Personenverkehr wieder eingestellt, drei Jahre später auch zwischen Hällnäs und Lycksele. Die letzten Jahre betrieb Länstrafiken i Västerbotten den Personenverkehr. Am 15. August 2011 wurde der Personenverkehr zwischen Hällnäs und Lycksele durch die Provinz Västerbottens län wieder aufgenommen. Ab diesem Zeitpunkt verkehren durchgehende Züge zwischen Umeå und Lycksele, die von Norrtåg betrieben werden. Dazu kommt ein Triebwagen der Baureihe Y31 – Bombardier Itino – zum Einsatz.

Streckenbeschreibung 
Die Strecke ist 167 Kilometer lang und führt von Hällnäs westwärts über Lycksele nach Storuman. Sie ist eingleisig und nicht elektrifiziert. Die Strecke ist relativ geradlinig, jedoch gibt es zahlreiche Kurven, die die Höchstgeschwindigkeit der Strecke vermindern. Vorwiegend werden Holzschwellen verwendet.

Die zulässige Achslast beträgt 22,5 Tonnen, die Höchstgeschwindigkeit für Güterzüge 70 km/h.

Verkehr 
Auf dem Abschnitt Hällnäs–Lycksele fahren täglich bis zu acht Personenzüge von Vy Norrtåg und fünf Güterzüge, die von Green Cargo mit einer Diesellokomotive der Reihe Td gefahren werden. Es werden Holz und Holzprodukte abgefahren. Der Abschnitt Lycksele–Storuman wird nur bei Bedarf bedient.

Um eine Kreuzungsmöglichkeit auf der einspurigen Strecke zwischen Hällnäs und Lycksele zu schaffen, wurde die früher vorhandene Kreuzungsmöglichkeit in Åmsele im Jahr 2020 wieder eingerichtet.

Als weiteres Bauprojekt ist seit 2017 das Gleisdreieck zur Verbindung der Inlandsbahn in Richtung Holzverladung Vinlidsberg(–Vilhelmina) geplant. Damit soll der Betriebsablauf zur Güterverladung vereinfacht werden. Dafür soll die Gleisverbindung des am 15. August 2012 eingeweihten zwischen der E12 und der E45 liegende NLC Storumanterminalen zur Inlandsbahn verlängert werden.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Västerbottens län